Pelicans je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1992.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Vyřazená čísla dresů 
 11 – Hannu Koskinen
 13 – Erkki Laine
 17 – Kari Eloranta

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje
Sport v Lahti